Turniej softballu na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio odbył się pomiędzy 21 a 27 lipca 2021.

W tej dyscyplinie wzięło udział 6 drużyn kobiecych.

Uczestnicy

Faza grupowa 
W pierwszej fazie drużyny będą grali systemem każdy z każdym.

21 lipca

22 lipca

24 lipca

25 lipca

26 lipca

Faza finałowa

Mecz o brązowy medal

Mecz o złoty medal

Medalistki

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
2020